Csehország
 Orlík nad Vltavou, település a Píseki járásban
 Orlík vízerőmű, a legnagyobb vízerőmű Csehországban, amely a Moldva folyón található
 Lengyelország
 Orlik, település a Pomerániai vajdaságban
 Orlik, település a Varmia-mazúriai vajdaságban
 Oroszország
 Orlik, település Burjátföldön
egyéb
 Orlík, cseh punkegyüttes
 PZL–130 Orlik, lengyel kétüléses kiképző és gyakorló repülőgép
 11339 Orlík, aszteroida